Chávez oder Chavez ist der Familienname folgender Personen:
 Chávez (Familienname) (Chavez), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Chavez: Inside the Coup, Dokumentarfilm

Chavez ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Chavez-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Chavez-Insel, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika 
 Chavez-Nunatak, Antarktis

Siehe auch:
 Chaves